Kanten steht für:

 Kanten, Brotanschnitt
 Kanten (Kanu), eine Technik beim Kanufahren
 kanten (japanisch ), siehe Agar
 Abkanten, das Biegen von Werkstücken über einer Kante

Kanten ist der Name folgender Orte:
 Kanten (Gemeinde Oepping), Ortschaft von Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kanten, deutscher Name von Jelniki (Kaliningrad, Gurjewsk), Russland; ehemals Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen
 Kanten, deutscher Name von Kąty (Wołów), Kreis Wohlau, Schlesien

Siehe auch:
 Kante